En génétique, la réversion est le retour d'un caractère à un état primitif
 La réversion est une figure de style (ex. « Villes du futur, futur des villes »)

Article connexe 
 Pension de réversion